AOX1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 338 амінокислот, а молекулярна маса — 147 918.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, ФАД, флавопротеїном, залізо-сірчаною групою, групою 2fe-2s. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Оксидоредуктази